Доротеенштадт ( ) — історичний квартал в центрі Берліна, відноситься до адміністративного району Мітте. Тут розташовані Бранденбурзькі ворота, Паризька площа і бульвар Унтер-ден-Лінден .

Межі Доротеенштадт утворюють Великий Тіргартен на заході, річка Шпрее - на півночі, канал Купферграбен - на північному сході, вулиці Хінтер-дем-Гісхаус (  і Обервальштрассе (  на сході і Беренштрассе (  - на півдні.

У 1670 році Великий курфюрст Фрідріх Вільгельм I подарував своїй другій дружині Доротеї Софії Шлезвіг-Гольштейн-Зондербург-Глюксбургской садибу Тіргартен в Кельні, розташовану між берлінською фортечною стіною і Великим Тиргартеном . Відповідно до плану забудови кварталу вулиці в новому місті прокладалися строго перпендикулярно один одному. У 1674 році нове поселення отримало міські привілеї і в 1681 році на честь курфюрстіни Доротеї отримало назву Доротеенштадт. 

У 1710 році Доротеенштадт разом з іншими самостійними містами Берлін, Кельн, Фрідріхсвердер і Фрідріхштадт був об'єднаний в «головну королівську резиденцію» Берлін. 

З будівництвом в Берліні міської залізниці поряд з аристократичним Унтер-ден-Лінден до 1880 році іншим жвавим місцем в Доротеенштадт стає вокзал Фрідріхштрассе. Чисельність населення Доротеенштадт становила на 1867 рік 20 144 особи, а в 1910 році - 11 558. 

У 1920 році в ході формування Великого Берліна Доротеенштадт увійшов до складу нового міського округу Мітте. За часів НДР в Доротеенштадт були відновлені багато історичних будівель, зруйновані під час Другої світової війни, зокрема: будівля Берлінського університету імені Гумбольдта, Державної опери та Старої бібліотеки . Після об'єднання Німеччини почалася забудова території навколо Паризької площі .

Пам'ятки Доротеенштадта 
 Паризька площа:
 Бранденбурзькі ворота;
 Посольство США;
 Берлінська академія мистецтв;
 Посольство Франції.
 Вулиця Вильгельмштрассе:
 Маршальський міст ()
 Будинок Якоба Кайзера;
 Посольство Великої Британії.
 Унтер-ден-Лінден:
 Посольство РФ;
 Музичний театр «Берлінська комічна опера»;
 Головна будівля Берлінського університету імені Гумбольдта, колишній палац принца Генріха;
 Берлінська державна бібліотека;
 Стара бібліотека;
 Бебельплац;
 Берлінська державна опера;
 Кінна статуя Фрідріха Великого;
 Нойє-Ваху;
 Палац принцес.
 Фрідріхштрассе:
 Міст Вайдендаммер-Брюкке;
 Адміральський палац;
 вокзал Фрідріхштрассе.
 Доротеенштадтское кладовищі

Район Мітте
Історія Берліна
Сторінки з неперевіреними перекладами